Auswandererhaus bezeichnet:
 das Auswandererhaus Bremerhaven, ein 1849/50 errichtetes Auswandererquartier in Bremerhaven
 das Deutsche Auswandererhaus, ein 2005 eröffnetes Museum in Bremerhaven